Brahde ist der Name von

 Johann Carl Brahde (1793–nach 1837), Schulrektor und Prediger in Stroppen in Schlesien
 Johann Christoph Brahde (1725–1763), Schulrektor in Grünberg in Schlesien
 Johann Gottlieb Brahde (gestorben nach 1839), Instrumentenbauer in Pförten in der Niederlausitz
 Rolf Brahde (1918–2009), norwegischer Astronom

Siehe auch
 Brade